Намлос () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль. .

Входит в состав округа Ройтте. Впервые упомянут в 1286 году.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вальтер Цобль по результатам выборов 2004 года.

Примечания 

Общины Тироля